En Pologne, Grzybowo peut désigner : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Grzybowo, village du powiat de Wągrowiec,
 Grzybowo, village du powiat de Września.

dans la voïvodie de Mazovie
 Grzybowo, village du powiat de Ciechanów,
 Grzybowo, village du powiat de Mława
 Grzybowo, village du powiat de Płońsk.

dans la voïvodie de Poméranie
 Grzybowo, village.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Grzybowo, village.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Grzybowo, village du powiat de Giżycko,
 Grzybowo, village du powiat de Kętrzyn.